Pekka Niemi est le nom de plusieurs personnalités.

 Pekka Niemi (1909–1993), skieur finlandais.
 Pekka Niemi (né en 1952), haltérophile finlandais.